American Crime peut faire référence à :
 American Crime, un film américain réalisé par Dan Mintz en 2004 ;
 American Crime, une série télévisée diffusée sur ABC en 2015.

Voir aussi 
 American Crime Story, une série télévisée d'anthologie américaine